USS Cummings ist der Name zweier Schiffe der United States Navy:

USS Cummings (DD-44), ein Zerstörer der Cassin-Klasse, in Dienst von 1913 bis 1934
USS Cummings (DD-365), ein Zerstörer der Mahan-Klasse, in Dienst von 1935 bis 1947

Cummings